Elbow Lake – census-designated place della Contea di Becker, Minnesota, Stati Uniti d'America
 Elbow Lake – città della Contea di Grant, Minnesota, Stati Uniti d'America